Доплер (нем. Doppler) — многозначный термин.

Персоналии 

  (1857—1927) — немецко-венгерский композитор, сын Карла Доплера.
 Доплер, Кристиан (1803—1853) — австрийский математик и физик.
 Доплер, Карл (1825—1900) — венгерский композитор и музыкант, брат композитора Франца Доплера, отец Арпада Доплера.
 Доплер, Франц (1821—1883) — венгерский композитор и музыкант, брат композитора Карла Доплера.

Прочее 

 Доплер — большой ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.
  — двойной астероид  открытый 28 августа 1984 года Антонином Мркосом.

См. также 
 Метод Доплера